Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Каролін Гарсія і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд
2015